Post mortem, que em latim significa depois da morte, pode referir-se a:

 Vida após a morte, o sentido original do termo em latim post mortem
 Intervalo post mortem, o  tempo decorrido após a morte de uma pessoa
 Estudos post-mortem, um método de pesquisa neurobiológico
 Postmortem (romance), um romance de Patricia Cornwell
 Post Mortem (livro), um livro de produção independente de Filipe Fukumoto 2008 (em andamento)
 Post-Mortem (peça), uma peça de teatro de 1932 escrito por Noel Coward
 Postmortem (filme), um filme de 1998 estrelando Charlie Sheen
 Post Mortem (jogo), um jogo de aventura de 2003
 Postmortem (banda), uma banda de death metal band de Berlim, Alemanha.
 Postmortem, uma canção do álbum de Slayer de 1986, Reign in Blood
 Post-Mortem (performance art), uma performance de 2012 escrita por Gabriel Olímpio
 Post Mortem (filme de 2010), um filme chileno de 2010, dirigido por Pablo Larraín
 Post Mortem (álbum de Black Tide)

Desambiguação